Георге Штефан:
 Георге, Стефан (, настоящее имя — Генрих Абелес; 1868—1933) — немецкий поэт и переводчик.
 Георгий Стефан (; Георге Штефан; ?—1668) — господарь Молдавского княжества.